Rychtář může být:

 rychtář – ústřední představitel obce ve středověku
 Rychtář (pivo) – značka piva vyráběného ve Pivovaru Rychtář v Hlinsku
 Rychtář (příjmení) – příjmení osob

Související články 
 Richter (příjmení) – příjmení osob

Externí odkazy